Сяо Ї - правитель Китаю з династії Шан
 Сяо Ї - китайський імператор держави Лян